Senesi ist der Familienname folgender Personen:

 Marcos Senesi (* 1997), argentinischer Fußballspieler
 Vauro Senesi (* 1955), italienischer Verleger, Comiczeichner, Cartoonist und Karikaturist